Erschöpfung steht für:
 Ermüdung (Physiologie), Folge körperlicher Anstrengung
 Rechtswegerschöpfung, Zustand, nachdem rechtliche Mittel ausgeschöpft wurden
 Zur Erschöpfung von Immaterialgüterrechten siehe Erschöpfungsgrundsatz

Siehe auch:
 Burn-out, Zustand der totalen Erschöpfung
 Chronisches Erschöpfungssyndrom, eine chronische Krankheit
 Fatigue, (krebsbedingtes) Erschöpfungs-Syndrom
 Exhaustion
 Seafarer Fatigue für (arbeitsbedingte) Ermüdung, Übermüdung und Erschöpfung bei Seeleuten